Аки́мовка () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1 человек. Почтовый индекс — 75520. Телефонный код — 5534. Код КОАТУУ — 6522180407.

Местный совет 
75520, Херсонская обл., Генический р-н, с. Плавское

Ссылки 
 Акимовка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Генического района